Lindenort ist ein deutscher Ortsname:
 Lindenort, bis 1936 Lipsa, Kreis Hoyerswerda, Sachsen, seit 1945: Lipsa, Gemeinde Hermsdorf, Kreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg, Deutschland
 Lindenort, bis 1933 Lipowitz, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Lipowiec (Szczytno), Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Lindenort, vor 1905 und 1919 bis 1939 Platschkowo, Kreis Rawitsch, Posen, seit 1945: Płaczkowo (Jutrosin), Powiyt Rawicki, Woiwodschaft Großpolen, Polen

Siehe auch: Lindenort Ost